Il detentore del titolo Roy Emerson ha battuto in finale Fred Stolle 6–2 6–4 6–4.

Teste di serie
 Roy Emerson (campione)
 Fred Stolle (finalista)
 Jan-Erik Lundquist (secondo turno)
 Dennis Ralston (semifinali)
 Wilhelm Bungert (terzo turno)
 John Newcombe (quarto turno)
 Tony Roche (secondo turno)
 Rafael Osuna (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1965